Sulphur ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sulphur (Indiana), im Crawford County
 Sulphur (Kentucky), im Henry County
 Sulphur (Louisiana), im Calcasieu Parish
 Sulphur (Nevada), im Humboldt County
 Sulphur (Oklahoma), im Murray County
 Sulphur (South Dakota)
 Sulphur (Tennessee)
 Sulphur (Washington)

in Kanada:
 Sulphur (Yukon)

ein chemisches Element:
 Schwefel

Sonstiges:
 Sulphur Aeon, deutsche Death-Metal-Band
 Sulphur Bay, Bucht des Lake Rotorua, Neuseeland
 Sulphur Emission Control Area
 Sulphur Mountain, Berg in Alberta, Kanada
 Sulphur Point, Landspitze von Visokoi Island, Südliche Sandwichinseln, Südatlantik

Siehe auch:
 Sulphur Creek (Begriffsklärung)
 Sulphur Springs (Begriffsklärung)
 Sulphur Township (Begriffsklärung)